Phaeosphaera är ett släkte av svampar. Phaeosphaera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeosphaera